Ел Ембаркадеро има више значења:

 Ел Ембаркадеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ембаркадеро, Лас Тотолас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ембаркадеро, Ел Барко (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ембаркадеро, Ел Чапарал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ембаркадеро (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику